Брониро́ванная разве́дывательно-дозо́рная маши́на (БРДМ) — традиционное название гусеничной или колёсной боевой разведывательной машины (БРМ) специальной разработки в вооружённых силах СССР и стран постсоветского пространства:
 БРДМ-1 — советская боевая разведывательная машина 1950-х годов.
 БРДМ-2 — дальнейшее развитие БРДМ-1.
 БРДМ-2РХБ — советская разведывательная химическая машина. Создана на базе БРДМ-2.
 БРДМ-3 — российская бронированная разведывательно-дозорная машина на базе бронетранспортёра БТР-80А.
 БРДМ-ВПС — советский проект бронированной разведывательно-дозорной машины на воздушной подушке.
 БРДМ-ВПК — советский проект бронированной разведывательно-дозорной машины на воздушной подушке.
 БРДМ 2Т (РДМ-2Т) «Сталкер» — высокоманёвренная гусеничная бронированная разведывательно-диверсионная машина.
 БРДМ-2ДИ — один из вариантов модернизации советской БРДМ-2.
 Кайман— один из вариантов модернизации советской БРДМ-2.
 БРДМ-2ЛД — один из вариантов модернизации советской БРДМ-2, разработанный на рубеже 1990-х-2000-х на Украине.
 BRDM-2M96, BRDM-2M96i и BRDM-2M97 — польские варианты модернизации БРДМ-2.

См. также 
 Инженерная разведывательная машина
 БРЭМ
 Разведывательная машина M3
 ИПР — советский инженерный подводный разведчик